Landersdorf ist der Ortsname von

 Landersdorf (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Landersdorf (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Landersdorf (Gammelsdorf), Ortsteil der Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Landersdorf (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern

 Landersdorf (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Landersdorf (Gemeinde Wölbling), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Landersdorfer